Yawl – imbarcazione a vela
 YAWL – linguaggio informatico